Das VFW 200 ist ein Autorennen der NASCAR Camping World Truck Series, welches auf dem Michigan International Speedway in der Nähe von Brooklyn im Südosten Michigans stattfindet. Es befindet sich erst seit 1999 im Rennkalender, im Jahre 2001 wurde es nicht ausgetragen. Es geht über eine Distanz von 200 Meilen, was 100 Runden entspricht. Diese Renndistanz, die es  seit der ersten Austragung zu bestreiten gilt, wurde nie verändert. Im Jahre 2004 kam es zu einem Green-White-Checkered-Finish, da es wenige Runden vor Schluss noch einmal eine Gelbphase gab. In dem Rennen wurden dadurch insgesamt 204 Meilen und somit zwei Runden mehr als geplant gefahren.

Bei der ersten Austragung hieß das Rennen goracing.com 200, 2000 und 2002 gab es keinen Hauptsponsor und in den folgenden Jahren sponserten unter anderem Sears und Con-way das Rennen.

Bisherige Pole-Positions und Rennsieger 

* = Green-White-Checkered-Finish

Weblinks 
 Offizielle Website des Michigan International Speedway (englisch)

NASCAR-Camping-World-Truck-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Michigan
Brooklyn (Michigan)